Klewki ist der Name folgender Orte in Polen:

 Klewki (Przasnysz), Ort in der Gmina Przasnysz, Powiat Przasnyski, Woiwodschaft Masowien
 Klewki (Purda), Ort in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Klaukendorf, Kreis Allenstein, Ostpreußen